

Бяленжин — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Бяленжин — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства